

Земблиці () — село в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Земблиці () — село в гміні Сташув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства